Una giornata particolare – film del 1977 diretto da Ettore Scola
 Una giornata particolare – romanzo della collana Piccoli brividi di R. L. Stine 
 Una giornata particolare – programma televisivo in onda su LA7 dal 14 settembre 2022 condotto da Aldo Cazzullo